Ломеллини () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Ломеллини, Аугусто (1709—1791) — дож Генуэзской республики.
 Ломеллини, Баттиста (1460—1540) — дож Генуэзской республики.
 Ломеллини, Джакомо (1570—1652) — дож Генуэзской республики.
 Ломеллини, Джанотто (1519—1574) — дож Генуэзской республики.
 Ломеллини, Джованни Баттиста (1594—1674) — дож Генуэзской республики.
 Ломеллини, Джузеппе (1723—1803) — дож Генуэзской республики.
 Ломеллини, Стефано (1683—1753) — дож Генуэзской республики.